Sadeness (Part I) е песен на немския музикален проект Енигма, включена в дебютния албум на групата „MCMXC a.D.“, издаден през 1990 от Върджин Рекърдс.

История 
„Sadeness“ е написана от ръководителя на проекта Майкъл Крету (под псевдонима Кърли М. К.), Франк Петерсон (под псевдонима Ф. Грегориан) и Дейвид Феърщайн. Текстът на песента е на френски и латински, като частта на латински съдържа цитат от Псалм 24:7-8.

При официалното си излизане в Германия сингълът се казва „Sadeness (Part I)“, а във Великобритания и Япония „Sadness Part I“. Самата песен може да се опише като чувствена песен с постоянен ритъм, базиран около въпроса свързан със сексуалните желания на небезизвестния Маркиз дьо Сад (Sade). От там де факто се получава и името на песента Sadeness, което лесно може да се сгреши с английската дума за тъга sadness. До средата на 2014 г. от сингъла са продадени повече от 8 435 000 млн. копия.

Песни 
 Сингъл за Великобритания

 Sadness Part I (Radio Edit) – 4:17
 Sadness Part I (Extended Trance Mix) – 5:04
 Sadness Part I (Meditation Mix) – 3:01
 Sadness Part I (Violent US Remix) – 5:03

 Сингъл за САЩ

 Sadeness Part I (Violent US Remix) – 5:03
 Sadeness Part I (Meditation Mix) – 3:01
 Sadeness Part I (Extended Trance Mix) – 5:04
 Sadeness Part I (Radio Edit) – 4:17
 "Introit: Benedicta sit sancta Trinitas" – 3:04

 Сингъл за Япония

 Sadness Part I (Ebi-Kuma Mix)
 Sadness Part I (Meditation Mix)

 Сингъл за Франция

 Sadeness Part I (Radio Edit) – 4:17
 Sadeness Part I (Meditation Mix) – 2:57

Представяне в класациите 

Песни на Енигма